Die 1. Bundesliga Pool 2009/10 war die 20. Spielzeit der höchsten deutschen Spielklasse im Poolbillard. Sie begann am 7. November 2009 und endete am 6. Juni 2010. Der BC Oberhausen wurde zum zweiten Mal Deutscher Meister.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Einzelrangliste 
Im Folgenden ist die Top 21 der Einzelrangliste angegeben.

Weblinks 
 1. Bundesliga Pool 2009/10 auf der Website der Deutschen Billard-Union
 1. Bundesliga Pool 2009/10 auf billardligen.de

Einzelnachweise 

2009
Poolbillardveranstaltung 2009
Poolbillardveranstaltung 2010